Сезон 2017/2018 для «Бруклин Нетс» стал 51-м сезоном в истории клуба, 42-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 6-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс победили в 28 матчах и проиграли 54 встречи, и третий год подряд остались без участия в плей-офф.

Важные даты 
 22 июня 2017 — Драфт НБА 2017 года пройшёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 22 июня 2017 — Обменяли Брука Лопеса в «Лос-Анджелес Лейкерс».
 1 июля 2017 — Открылся рынок свободных агентов.
 18 октября 2017 — Первый официальный матч против «Индиана Пэйсерс» был проигран со счетом 140 на 131 в гостях. Джереми Лин в четвёртой четверти матча получил травму (разрыв подколенного сухожилия правого колена), которая заставила его пропустить остаток сезона.
 20 октября 2017 — Сыграли первый официальный матч в регулярном сезоне на домашней арене Барклайс-центр против «Орландо Мэджик». Выиграли встречу со счетом 126 на 121.
 27 октября 2017 — Стало известно о наличии соглашения между Михаилом Прохоровым и  о купле-продаже 49 % акций «Бруклин Нетс». У Джозефа Цая будет возможность выкупить контрольный пакет акций клуба до конца 2021 года. Стоимость «Нетс» оценивается в 2,3 миллиарда долларов США. В состав сделки не входит домашняя арена «Бруклин Нетс» Барклайс-центр. «Нетс» заключат долгосрочное соглашение об аренде Барклайс-центра. 12 апреля 2018 сделка по купли-продажи части акций «Бруклин Нетс» была заключена.

Драфт 

У «Бруклин Нетс» не было своего драфт-пика первого раунда на драфте 2017 года, так как по условиям обмена с «Бостон Селтикс» 2013 года «Селтикс» активировали опцию обмена драфт-пиками первого раунда. Взамен «Нетс» получили компенсацию в виде защищенного драфт-пика второго раунда 2017 года. Ещё один драфт-пик первого раунда «Бруклин Нетс» приобрел в сделки с «Вашингтон Уизардс». Свой драфт-пик второго раунда «Нетс» отдали «Атланта Хокс» в результате обмена 2012 года.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 26.02.2018

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Натан Бут
|5||3||16.7||.371||.318||.000||2.0||0.4||0.6||0.8||6.6
|-
|style="text-align:left;" |Арчи Гудвин
|5||0||21.2||.409||.308||.688||4.0||2.4||0.2||1.0||10.2
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|5||5||24.2||.459||.263||.792||3.0||2.0||1.8||0.6||11.6
|-
|style="text-align:left;" |Милтон Дойл
|4||0||16.4||.567||.500||.600||3.5||1.5||0.0||0.5||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Принц Ибе
|3||2||8.8||.400||.000||.300||2.7||0.0||0.3||0.7||2.3
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|5||5||25.9||.475||.174||.750||5.0||2.0||0.8||0.2||16.0
|-
|style="text-align:left;" |Камари Мёрфи
|4||0||10.5||.273||.000||.000||3.5||0.5||0.0||0.2||1.5
|-
|style="text-align:left;" |Джей Джей Мур
|3||0||7.5||.111||.250||1.000||0.7||0.7||0.0||0.0||1.7
|-
|style="text-align:left;" |Родни Прайор
|1||0||8.9||.500||1.000||.000||1.0||0.0||1.0||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Венсан Пуарье
|4||0||10.3||.250||.000||.500||5.0||0.5||0.5||1.2||1.2
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Сенглин
|4||0||13.5||.455||.429||.667||2.2||0.5||0.5||0.5||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|5||5||23.4||.439||.294||.611||4.6||3.0||0.8||0.0||13.2
|-
|style="text-align:left;" |Джейкоб Уайли
|4||0||15.6||.200||.000||.857||4.5||0.8||0.2||0.5||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|5||5||24.0||.463||.000||.800||9.4||1.4||0.6||0.8||10.0
|-
!Всего
!5
! —
! —
!.427
!.286
!.698
!45.2
!14.6
!6.2
!6.2
!88.8
|}

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|4||0||13.7||.381||1.000||.250||5.2||0.0||0.2||1.0||4.5
|-
|style="text-align:left;" |Тревор Букер
|4||0||18.4||.500||.333||.625||6.8||2.2||1.0||0.5||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|4||0||20.4||.500||.667||.875||2.0||3.5||1.5||0.2||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Зеллер
|2||0||10.4||.250||.000||.750||3.5||0.5||0.0||0.5||3.5
|-
|style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|2||0||18.6||.474||.429||1.000||5.5||0.0||0.0||0.0||14.5
|-
|style="text-align:left;" |Аллен Крэбб
|2||0||15.2||.400||.500||.889||2.0||1.0||0.5||0.5||12.0
|-
|style="text-align:left;" |Демарре Кэрролл
|4||4||23.0||.455||.412||.750||5.0||2.0||0.8||0.5||10.0
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|2||0||20.3||.500||.125||.750||3.5||1.0||0.5||0.0||14.0
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Лин
|4||4||24.4||.400||.389||.833||2.8||3.8||0.2||0.8||11.2
|-
|style="text-align:left;" |Акил Митчелл
|1||0||5.4||.000||.000||.000||1.0||0.0||1.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Тимофей Мозгов
|4||4||16.9||.529||.667||.667||4.2||0.5||0.0||0.0||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Д’Анджело Расселл
|4||4||23.8||.435||.353||.727||2.0||4.0||2.2||0.5||17.0
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Сенглин
|1||0||5.4||1.000||1.000||.000||1.0||1.0||0.0||0.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|2||0||13.1||.125||.000||.000||1.5||1.0||0.5||0.0||1.0
|-
|style="text-align:left;" |Якуба Уаттара
|1||0||3.1||1.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||2.0
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|4||4||19.8||.679||.000||.364||5.5||2.5||1.5||0.2||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|4||0||19.2||.500||.421||1.000||2.2||0.5||0.2||0.2||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Квинси Эйси
|4||0||18.1||.375||.368||.875||5.5||0.5||0.8||0.2||8.0
|-
! Всего
!4
! —
! —
!.457
!.402
!.729
!49.8
!21.5
!9.5
!4.8
!113.2
|}

Регулярный сезон 

|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|72||31||20.0||.589||.333||.776||5.4||0.7||0.4||1.2||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Тревор Букер
|18||6||21.9||.513||.250||.558||6.6||2.1||0.4||0.3||10.1
|-
|style="text-align:left;"|Рашад Вон
|1||0||4.2||.000||.000||.000||0.0||1.0||0.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|80||58||28.8||.387||.326||.813||3.2||6.5||0.8||0.3||12.6
|-
|style="text-align:left;" |Милтон Дойл
|10||0||12.5||.277||.174||.500||1.8||1.0||0.6||0.2||3.4
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Зеллер
|42||33||16.7||.546||.385||.667||4.6||0.7||0.2||0.5||7.1
|-
|style="text-align:left;" |Данте Каннингем
|22||1||20.3||.468||.383||.688||4.8||1.0||0.5||0.6||7.5
|-
|style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|16||0||11.4||.291||.262||.947||2.2||0.9||0.1||0.1||4.9
|-
|style="text-align:left;" |Аллен Крэбб
|75||68||29.3||.407||.378||.852||4.3||1.6||0.6||0.5||13.2
|-
|style="text-align:left;" |Демарре Кэрролл
|73||73||29.9||.414||.371||.764||6.6||2.0||0.8||0.4||13.5
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|71||10||26.3||.435||.347||.711||3.7||4.2||1.2||0.3||12.1
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Лин
|1||1||25.1||.417||.500||1.000||0.0||4||0.0||0.0||18.0
|-
|style="text-align:left;" |Тимофей Мозгов
|31||13||11.6||.559||.222||.767||3.2||0.4||0.2||0.4||4.2	
|-
|style="text-align:left;" |Джалил Окафор
|26||0||12.6||.566||.250||.760||2.9||0.4||0.1||0.6||6.4	
|-
|style="text-align:left;" |Д’Анджело Расселл
|48||35||25.7||.414||.324||.740||3.9||5.2||0.8||0.4||15.5
|-
|style="text-align:left;" |Ник Стаускас
|35||0||13.7||.393||.404||.704||1.8||1.1||0.1||0.1||5.1
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|16||0||11.2||.465||.389||.684||1.6||1.2||0.5||0.1||6.2
|-
|style="text-align:left;" |Джейкоб Уайли
|5||0||6.6||.250||.500||.500||2.2||0.4||0.2||0.0||0.8
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Уэбб
|5||0||6.6||.250||.500||.500||2.2||0.4||0.2||0.0||0.8
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|68||59||28.2||.472||.241||.788||6.8||2.5||1.0||0.7||13.9	
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|78||14||25.3||.491||.419||.827||3.3||1.6||0.4||0.3||10.8	
|-
|style="text-align:left;" |Квинси Эйси
|70||8||19.4||.356||.349||.817||3.7||0.8||0.5||0.4||5.9	
|-
! Всего
!82
! —
! —
!.441
!.356
!.772
!44.4
!23.7
!6.2
!4.8
!106.6
|}

Травмы

Рекорды и достижения 
 18 октября 2017 года в матче против «Индиана Пэйсерс» впервые в истории «Нетс» в стартовой пятерке вышли два игрока, которые не были выбраны на драфте НБА (Джереми Лин и Тимофей Мозгов).
 25 октября 2017 года в поединке против «Кливленд Кавальерс» обновили рекорд клуба по количеству попыток трёхочковых бросков в одном матче, который теперь составляет 46 попыток бросков из-за дуги.
 15 декабря 2017 года Ник Стаускас в своём первом матче за «Бруклин Нетс» (против «Торонто Рэпторс») забил пять трёхочковых бросков. Тем самым он установил рекорд «Нетс» по количеству забитых бросков из-за дуги в дебютных поединках.
 27 декабря 2017 года Ник Стаускас во встрече против «Сакраменто Кингз» набрал 21 очко семью точными трёхочковыми бросками. Он стал первым запасным игроком в истории «Нетс», который забил 7 бросков из-за дуги.
 7 апреля 2018 года игроки «Нетс» впервые в одном матче НБА (во встречи против «Чикаго Буллз») сумели забить 24 трёхочковых броска, что стало рекордом клуба.
 11 апреля 2018 года Аллен Крэбб по окончании матча с «Бостон Селтикс» стал первым игроком в истории «Нетс», который в одном сезоне НБА забил 201 бросок из-за дуги.

Матч всех звёзд 

Спенсер Динвидди был приглашен участвовать в конкурсе умений. В финале конкурса он оказался быстрее Лаури Маркканени и стал его победителем.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2017/2018
Сезоны Бруклин Нетс